Arroyo del Ojanco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo del Lojanco, periodiskt vattendrag, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Arroyo del Ojanco (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Arroyo del Ojanco (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar